Australian Open 2016 var den 104. udgave af grand slam-turneringen Australian Open og den første Grand Slam-turnering i 2016. Den bliver afviklet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien, hvor kampene blev spillet på hardcourt-baner af type Plexicushion i perioden 18. – 31. januar 2016.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Andy Murray, og derved sikrede sig titlen for sjette gang i karrieren. Djokovic tangerede dermed Roy Emersons rekord for flest herresingletitler i Australian Open.

I damesinglerækken gik titlen til Angelique Kerber, som vandt finalen i tre sæt over Serena Williams, og sikrede sig karrierens første grand slam-titel.

Herredoubleturneringen blev vundet af Jamie Murray og Bruno Soares, der vandt deres første grand slam-titel som par. Bruno Soares var også på det vindende hold i mixed double, hvor han triumferede sammen med Jelena Vesnina. Damedoublemesterskabet blev vundet af Martina Hingis og Sania Mirza, som dermed havde vundet de seneste tre grand slam-titler i damedouble i træk.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Australian Open 2016 androg A$ 44.000.000, hvilket var en stigning på 10 % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Pengepræmier i rækkerne for kørestolstennis og opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner samt per diem-udbetalinger androg A$ 2.200.000.

Resultater 
Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Legender 

Finalerne i invitationsturneringen for tidligere topspillere, "legender", fik følgende resultater. Rækkerne blev spillet efter Fast4-formatet.

Eksterne henvisninger 

 Australian Open

Noter 

 
WTA Tour 2016
ATP World Tour 2016